Cosserat ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Cosserat (1866–1931), französischer Mathematiker und Astronom
 François Cosserat (1852–1914), französischer Bauingenieur